En el programa estadounidense de animación South Park, la niña Barbara «Bebe» Stevens es la mejor amiga de Wendy Testaburger. Bebe Stevens ha sido vista frecuentemente en compañía de sus compañeras de clase durante la duración de la serie. 

Ella presenta un mayor papel en el episodio 6 de la sexta temporada llamado «Bebe's Boobs Destroy Society», cuando la atracción de los chicos hacia ella ha aumentado debido a sus recientemente desarrollados pechos. Cuando la atención se vuelve indeseable, ella manifiesta su deseo de que a los otros les guste por sus aspiraciones e inteligencia. Ella cree que sea la chica más bonita y más popular en South Park.

Tuvo una relación romántica con Kyle, pero al no poder soportar la 'codependencia' comenzó otra relación con Clyde.

Su voz en South Park está a cargo de Jennifer Howell.

Referencias 

Personajes de South Park

en:List of students at South Park Elementary#Bebe Stevens
pl:Lista uczniów Szkoły Podstawowej w South Park#Bebe Stevens